«Мыс Фиолент» (, ) — ландшафтный заказник общегосударственного значения, расположенный на Гераклейском полуострове на территории Балаклавского района Севастополя. Площадь — 31,7 га. Землепользователь — Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя.

Согласно Постановлению правительства Севастополя от 25.05.2015 № 417-ПП Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных в городе Севастополе данный объект является государственным заказником регионального значения.

История 
Создан согласно Указу Президента Украины от 20.08.1996 № 715/96, путём реорганизации одноимённого памятника природы местного значения, основанного Решением исполнительного комитета Крымского областного Совета народных депутатов от 30.01.1969 № 19/8-67.

Описание 
Парк расположен на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма и занимает одноимённый мыс, омываемый Чёрным морем. Со стороны акватории к заказнику примыкает гидрологический памятник природы местного значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент», площадью 179,4 га.

Природа

Примечания

Ссылки и источники 
 Про заказник на сайте oopt.aari.ru
 Текст закона (укр.)

Заказники Крыма
Ландшафтные заказники